Garrincha, jogador de futebol brasileiro (1933–1983)
Garrincha, Alegria do Povo, documentário brasileiro de 1962
Garrincha - Estrela Solitária, filme brasileiro de 2003
Ou ainda:
Garrincha-chorona, (Oreophylax moreirae, ou Schizoeaca moreirae) espécie de ave da família Furnariidae.

Veja também
Mané Garrincha (desambiguação)

Desambiguação